Вавринец може бити:

 Вавринец (Бланско), (чеш. Vavřinec) насељено мјесто у округу Бланско, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Вавринец (Кутна Хора), (чеш. Vavřinec) насељено мјесто у округу Кутна Хора, Средњочешки крај, Чешка Република

или
 Ваврињец, (слч. Vavrinec) насељено мјесто у округу Вранов на Топлој, Прешовски крај, Словачка Република